Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Internazionali BNL d'Italia 2016 nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl uruguaysko-španělský pár Pablo Cuevas a David Marrero, jehož členové nestartovali společně. Marrero se rozhodl turnaje nezúčastnit. Spoluhráčem Cuevase se stal španělský deblista Marcel Granollers, s nímž skončil ve na raketách .

Vítězem čtyřhry se stal pátý nasazený americký pár Bob a Mike Bryanovi, který ve finále za 71 minut zdolal kanadsko-americké turnajové osmičky Vaska Pospisila a Jacka Socka po setech 2–6, 6–3 a rozhodujícím supertiebreaku [10–7]. Duel byl přerušen deštěm. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1000 bodů a čtvrtou trofejí z Rome Masters vybojovali rekordní sto dvanáctý společný titul (finále 112–53), stejně jako třicátý šestý v sérii Masters (finále 36–18).

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhé kola.
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (odstoupili)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (2. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (2. kolo)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  'Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (semifinále)
  Alexander Peya /  Nenad Zimonjić (2. kolo)
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (finále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Internazionali BNL d'Italia 2016